Харалд III Хен (око 1040 - 17. април 1080) је био краљ Данске од 1074. године до своје смрти.

Биографија 
Харалд је био ванбрачни син Свена Естридсона. Рођен је око 1040. године. Учествовао је у Свеновом походу на Енглеску против Вилијама Освајача 1069. године, заједно са стрицем Јарлом Асбјорном и братом Кнутом. Након смрти свога оца, Харалд је изабран за данског краља победивши свога млађег брата Кнута на скупштини у Селанду 1074. или 1076. године. Харалд је био миран владар. Током његове владавине донесен је дански законик познат под називом "Харалдови закони". Харалдову власт оспорила су његова бројна браћа предвођена Кнутом. Кнуту је подршку пружао Олаф III Норвешки. Папа Гргур VII је интервенисао, забранио Олафу да се меша и наложио Харалду да дели власт са браћом. 

Харалдова власт зависила је од воље племића са којима није желео да буде у сукобу. Своју владавину провео је у миру. У овом периоду Данска није водила ратове нити је била потресана унутрашњим немирима. Харалд је спровео стандардизацију кованог новца и основао ковнице у многим градовима. Покушао је променити и начин суђења Божијим судом тј. усијаним гвозденим шипкама, који је био преузет из Енглеске. 
Харалд је умро 17. априла 1080. године. Сахрањен је у катедрали у Далбију, у Сканији. Наследио га је брат Кнут IV.

Породично стабло

Референце

Извори 
 Henrik Rehr: "Drømmen om langskibene", Carlsen Forlag. 

Рођени 1040.
Умрли 1080.
Краљеви Данске
Владари у Европи у XI веку